TV Capital (Fortaleza) - emissora de televisão brasileira instalada em Fortaleza, Ceará;
 TV Capital (Imperatriz) - emissora de televisão brasileira instalada em Imperatriz, Maranhão;
 TV Capital (Sinop) - emissora de televisão brasileira instalada em Sinop, Mato Grosso;
 RecordTV Brasília - emissora de televisão brasileira instalada em Brasília, Distrito Federal, anteriormente TV Capital;
 SBT Tocantins - emissora de televisão brasileira instalada em Palmas, Tocantins, anteriormente TV Capital

Capital